Fourcade ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand Fourcade (* 1942), französischer Rugby-Union-Trainer
 Florence Fourcade (* 1961), französische Jazzmusikerin
 Georges Henri Fourcade (1866–1948), südafrikanischer Forstbotaniker
 Jean-Pierre Fourcade (* 1929), französischer Politiker
 Marceau Fourcade (1905–??), französischer Ruderer
 Marie-Madeleine Fourcade (1909–1989), französische Widerstandskämpferin und Politikerin
 Marion Fourcade (* 1968), französische Soziologin
 Martin Fourcade (* 1988), französischer Biathlet
 Simon Fourcade (* 1984), französischer Biathlet

Sonstiges:
 Fourcade-Gletscher, Gletscher auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Mount Fourcade, Berg im Grahamland, Antarktika